Thyrsidina är ett släkte av svampar. Thyrsidina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thyrsidina